Фьори́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Фьорини, Джузеппе (1861—1934) — итальянский изготовитель музыкальных инструментов, сын Раффаэле Фьорини.
 Фьорини, Ипполито (ок. 1520—1621) — итальянский композитор и лютнист.
 Фьорини, Ландо (1938—2017) — итальянский актёр и певец.
 
 Фьорини, Мауро (?) — капитан-регент Сан-Марино в 1989—1990 годах.
 Фьорини, Раффаэле (1828—1898) — итальянский изготовитель музыкальных инструментов, отец Джузеппе Фьорини.
 Фьорини, Секондо (?) — капитан-регент Сан-Марино в 1945—1946 и 1954—1955 годах.